Pitkäjärvi betyder "Långsjön".

Orter i Finland
 Pitkäjärvi, Harjavalta, by i Harjavalta
 Pitkäjärvi, Kangasniemi, by i Kangasniemi
 Pitkäjärvi, Kannonkoski, by i Kannonkoski
 Pitkäjärvi, Kortesjärvi, by i Kortesjärvi
 Pitkäjärvi, S:t Michel, stadsdel i S:t Michel
 Pitkäjärvi, Orivesi, by i Orivesi
 Pitkäjärvi, Petsamo, by i f.d. Petsamo kommun
 Pitkäjärvi, Pälkäne, by i Pälkäne
 Pitkäjärvi, Rautjärvi, by i Rautjärvi
 Pitkäjärvi – egendom i Somero, se Långsjö, Somero
 Pitkäjärvi, Virdois, by i Virdois

Plats i Sverige
 Pitkäjärvi, lastplats på Svappavaarabanan

Sjöar

Finland 
I OIVA-tjänsten anges Pitkäjärvi som namnet på 174 sjöar i Finland.
 Noux Långträsk (finska: Nuuksion Pitkäjärvi), sjö i Esbo,  (2,45 km²)
 Långträsk, Esbo stad (finska: Pitkäjärvi eller Vanhankylän Pitkäjärvi) en sjö i nordöstra Esbo, delvis i Vanda, 
 Vällskog Långträsk (finska: Velskolan Pitkäjärvi), sjö i Esbo,  (1,02 km²)

Pitkäjärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 69,05, long 28,50),  (21,8 ha)
Pitkäjärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 68,75, long 28,33),  (53,7 ha)
Pitkäjärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 68,63, long 27,67),  (9,6 ha)
Pitkäjärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,15, long 25,98),  (27,8 ha)
Pitkäjärvi (sjö i Finland, Norra Österbotten, lat 64,53, long 26,25),  (73,2 ha)
Pitkäjärvi (sjö i Finland, Kajanaland),  (75,4 ha)
Pitkäjärvi (sjö i Finland, Norra Österbotten, lat 63,67, long 24,73),  (6,03 km²)
Pitkäjärvi (sjö i Finland, Mellersta Finland, lat 63,30, long 25,28),  (92,8 ha)
Pitkäjärvi (sjö i Finland, Norra Karelen),  (83,8 ha)
Pitkäjärvi (sjö i Kivijärvi, Mellersta Finland),  (36,9 ha)
Isojärvi, Salmijärvi och Rimpi,  (2,31 km²)
Pitkäjärvi (sjö i Finland, Norra Savolax, lat 63,05, long 27,53),  (59,2 ha)
Pitkäjärvi (sjö i Finland, Mellersta Finland, lat 62,93, long 25,38),  (53,8 ha)
Pitkäjärvi (sjö i Finland, Norra Savolax, lat 62,33, long 28,23),  (82,7 ha)
Pitkäjärvi (sjö i Finland, Mellersta Finland, lat 62,20, long 26,00),  (1,54 km²)
Pitkäsjärvi,  (2,11 km²)
Pitkäjärvi (sjö i Finland, Birkaland, lat 62,18, long 24,17),  (32,2 ha)
Pitkäjärvi (sjö i Finland, Birkaland, lat 61,83, long 23,53),  (33 ha)
Pitkäjärvi (sjö i Finland, Södra Karelen),  (83,8 ha)
Pitkäjärvi (sjö i Finland, Södra Savolax, lat 61,33, long 26,85),  (46,2 ha)
Pitkäjärvi (sjö i Kumo, Satakunta),  (20,2 ha)
Pitkäjärvi (sjö i Eura, Satakunta),  (26,6 ha)
Pitkäjärvi (sjö i Finland, Nyland),  (3,27 km²)
Pitkäjärvi (sjö i Finland, Egentliga Finland, lat 60,28, long 23,08),  (37,1 ha)
Pitkäjärvi (sjö i Finland, Egentliga Tavastland),  (36 ha)
Pitkäjärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 67,16, long 27,54),  (19,5 ha)
Pitkäjärvi (sjö i Finland, Egentliga Finland, lat 60,88, long 21,53),  (85 ha)
Pitkäjärvi (sjö i Finland, Birkaland, lat 68,56, long 23,82),  (22 ha)
Pitkäjärvi (sjö i Siikais, Satakunta, Finland),  (13 ha)
Pitkäjärvi (sjö i Finland, Birkaland),  (16 ha)

Ryssland 
 Pitkäjärvi, Korpiselkä i Loimola
 Pitkäjärvi, Paatsjoki i Nikel
 Pitkäjärvi, Sankt Petersburg i Sankt Petersburg

Sverige 

Pitkäjärvi (Hietaniemi socken, Norrbotten), sjö i Övertorneå kommun,  (42,4 ha)
Pitkäjärvi (Junosuando socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun, 
Pitkäjärvi (Nedertorneå socken, Norrbotten), sjö i Haparanda kommun,  (20,8 ha)
Pitkäjärvi (Pajala socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun,  (22,4 ha)
Pitkäjärvi (Övertorneå socken, Norrbotten, 739191-184353), sjö i Övertorneå kommun,  (13,2 ha)
Pitkäjärvi (Övertorneå socken, Norrbotten, 741046-183719), sjö i Övertorneå kommun, 
Pitkäjärvi (Gällivare socken, Lappland, 741621-171181), sjö i Gällivare kommun, 
Pitkäjärvi (Gällivare socken, Lappland, 742811-172529), sjö i Gällivare kommun, 
Pitkäjärvi (Gällivare socken, Lappland, 746635-167444), sjö i Gällivare kommun,  (64 ha)
Pitkäjärvi (Gällivare socken, Lappland, 749108-174026), sjö i Gällivare kommun,  (16,5 ha)
Pitkäjärvi (Gällivare socken, Lappland, 749280-171355), sjö i Gällivare kommun,  (11,6 ha)
Pitkäjärvi (Gällivare socken, Lappland, 749527-173225), sjö i Gällivare kommun,  (9,46 ha)
Pitkäjärvi (Gällivare socken, Lappland, 749642-173043), sjö i Gällivare kommun,  (9,77 ha)
Pitkäjärvi (Gällivare socken, Lappland, 752125-167912), sjö i Gällivare kommun,  (4,68 ha)
Pitkäjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 749801-173217), sjö i Kiruna kommun,  (15,2 ha)
Pitkäjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 749858-176053), sjö i Kiruna kommun,  (4,62 ha)
Pitkäjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 749871-174024), sjö i Kiruna kommun,  (24,1 ha)
Pitkäjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 750524-175635), sjö i Kiruna kommun,  (6,1 ha)
Pitkäjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 750567-175979), sjö i Kiruna kommun,  (31,3 ha)
Pitkäjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 750797-176565), sjö i Kiruna kommun, 
Pitkäjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 751382-176980), sjö i Kiruna kommun,  (6,76 ha)
Pitkäjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 751686-171717), sjö i Kiruna kommun, 
Pitkäjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 752641-177744), sjö i Kiruna kommun,  (7,43 ha)
Pitkäjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 752847-167701), sjö i Kiruna kommun,  (13,7 ha)
Pitkäjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 754018-171617), sjö i Kiruna kommun,  (17 ha)
Pitkäjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 754026-174657), sjö i Kiruna kommun,  (14,8 ha)
Pitkäjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 754211-171936), sjö i Kiruna kommun,  (26,9 ha)
Pitkäjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 754660-168900), sjö i Kiruna kommun,  (5,84 ha)
Pitkäjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 754799-169566), sjö i Kiruna kommun,  (12 ha)
Pitkäjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 755872-168765), sjö i Kiruna kommun,  (56,2 ha)
Pitkäjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 756218-176084), sjö i Kiruna kommun,  (28,6 ha)
Pitkäjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 756298-175220), sjö i Kiruna kommun,  (7,8 ha)
Pitkäjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 757179-175559), sjö i Kiruna kommun,  (7,48 ha)
Pitkäjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 759291-169177), sjö i Kiruna kommun,  (30,4 ha)
Pitkäjärvi (Karesuando socken, Lappland, 756430-180230), sjö i Kiruna kommun,  (7,32 ha)
Pitkäjärvi (Karesuando socken, Lappland, 758454-177047), sjö i Kiruna kommun,  (22,2 ha)
Pitkäjärvi (Karesuando socken, Lappland, 758550-178864), sjö i Kiruna kommun,  (8,65 ha)
Pitkäjärvi (Karesuando socken, Lappland, 758652-180045), sjö i Kiruna kommun,  (9,09 ha)
Pitkäjärvi (Karesuando socken, Lappland, 758909-177111), sjö i Kiruna kommun,  (27,9 ha)
Pitkäjärvi (Karesuando socken, Lappland, 759524-176482), sjö i Kiruna kommun,  (40 ha)
Pitkäjärvi (Karesuando socken, Lappland, 759886-178773), sjö i Kiruna kommun,  (11,6 ha)
Pitkäjärvi (Karesuando socken, Lappland, 760695-176700), sjö i Kiruna kommun,  (1 ha)
Pitkäjärvi (Karesuando socken, Lappland, 763719-170852), sjö i Kiruna kommun,  (1,02 km²)

Se även 
Långsjön
Långträsket
Långsjö (olika betydelser)

Referenser 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn